Aren steht für: 
 Aromatische Kohlenwasserstoffe (Benennung nach IUPAC)

Aren oder Arén heißen folgende geographische Objekte:
 Arén, Gemeinde in der Provinz Huesca, Autonome Gemeinschaft Aragonien, Spanien
 Aren, Gemeinde in der Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich

Aren ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Arén (* 1985), schwedischer Skispringer

Siehe auch:
 Ahren